Driendl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Driendl (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Daniela Driendl (* 1982), deutsche Curlerin
 Thomas Georg Driendl (1849–1916), deutsch-brasilianischer Maler, Architekt, Dekorateur und Restaurator